Burchard II van Zwaben, hertog van Zwaben (917-926)
 Burchard II van Lyon, aartsbisschop van Lyon (ca. eind 10e eeuw)
 Burchard II van Vendôme, graaf van Vendôme (1023-1028)
 Burchard II van Halberstadt (1028-1088), bisschop van Halberstadt (1059-1088)
 Burchard II van Worms, bisschop van Worms (1120-1149)
 Burchard II van Avesnes, prinsbisschop van Metz (1282-1296)
 Burchard II van Blankenburg, bisschop van Maagdenburg (1296-1305)